Bill Hagerty ist der Name folgender Personen:

* Bill Hagerty (Redakteur) (* 1939), britischer Redakteur
 Bill Hagerty (Politiker) (* 1959), US-amerikanischer Politiker, Unternehmer und Diplomat